Calvatia — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1849 року.

Класифікація 
До роду Calvatia відносять 100 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae. 2:259-572 - P.442

Роди грибів
Печерицеві